«Ровно в три пятнадцать…» — советский рисованный мультфильм, созданный в 1959 году режиссёрами-мультипликаторами Борисом Дёжкиным и Евгением Мигуновым на студии «Союзмультфильм». Мультфильм из серии о приключениях Весёлых человечков.

Сюжет 
Однажды в редакции журнала «Весёлые картинки» раздался телефонный звонок. Пионервожатые местного лагеря просили членов «Клуба Весёлых человечков» дать праздничный концерт по случаю открытия. Участники клуба радостно соглашаются и немедленно отправляются в дорогу. Однако по пути в лагерь их грузовичок сломался, и им предстоит немедленно починить его или найти другой способ добраться до лагеря до начала концерта. А начало — ровно в 3:15.

Создатели 
 Сценарий и постановка — Бориса Дёжкина, Евгения Мигунова
 Художники-постановщики — Борис Дёжкин, Евгений Мигунов
 Композитор — Александр Варламов
 Оператор — А. Астафьев
 Звукооператор — Николай Прилуцкий
 Ассистенты режиссёра: Л. Ковалевская, Татьяна Сазонова
 Художник-декоратор — Ирина Светлица
 Художники-мультипликаторы: Борис Дёжкин, Фёдор Хитрук, Вячеслав Котёночкин, Владимир Пекарь, Фаина Епифанова, Анатолий Петров, Виолетта Карп, Галина Баринова, Юрий Бутырин
 Редактор — Зинаида Павлова
 Директор картины — Фёдор Иванов

Озвучивание 
 Георгий Вицин — Карандаш/Петрушка (нет в титрах)

Видеоиздания 
В 2000 году компания «СОЮЗ Видео» выпустила сборник мультфильмов на VHS под названием: «Самые любимые мультики. Выпуск 2». Мультфильмы на кассете: «Мешок яблок», «Три лягушонка (выпуски 2 и 3)», «Хвосты», «Катерок», «Ровно в три пятнадцать...», «Кошкин дом».

Мультфильм был выпущен на DVD-диске компанией «Союз-видео»..

Примечания

Ссылки 
 «Ровно в три пятнадцать…» на mults.spb.ru.

Рисованные мультфильмы СССР 1959 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Бориса Дёжкина
Мультфильмы Евгения Мигунова
Мультфильмы о сказочных человечках
Фильмы-кроссоверы